Мишель Уэлле (; род. 5 марта 1982, Римуски, ) — профессиональный канадский хоккеист, Правый нападающий. Завершил карьеру игрока по окончании сезона 2014/2015.

На драфте НХЛ 2000 года был выбран в 4-м раунде под общим 124-м номером командой «Питтсбург Пингвинз».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1998-99  Rimouski Oceanic            QMJHL  28    7   13   20   10  11   0   1   1   6
1999-00  Rimouski Oceanic            QMJHL  72   36   53   89   38  14   4   5   9  14
2000-01  Rimouski Oceanic            QMJHL  63   42   50   92   50  11   6   7  13   8
2001-02  Rimouski Oceanic            QMJHL  61   40   58   98   66   7   3   6   9   4
2002-03  Wheeling Nailers            ECHL   55   20   26   46   40  --  --  --  --  --
2002-03  Wilkes-Barre/Scranton Pen   AHL     4    0    2    2    0  --  --  --  --  --
2003-04  Wilkes-Barre/Scranton Pen   AHL    79   30   19   49   34  22   2  10  12   0
2004-05  Wilkes-Barre/Scranton Pen   AHL    80   31   32   63   56  11   2   3   5   6
2005-06  Wilkes-Barre/Scranton Pen   AHL    19   10   20   30   12  --  --  --  --  --
2005-06  Pittsburgh Penguins         NHL    50   16   16   32   16  --  --  --  --  --
2006-07  Pittsburgh Penguins         NHL    63   15   26   41   28
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        113   31   42   73   44

Ссылки 
 
 
 
 [nhl-transfer.ru/nhleurop/3476-ulle-mishel.html Статистика Мишеля Улле на сайте nhl-transfer.ru]

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Римуски Осеаник»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»